Ievgueni Nikolaïevitch Ketov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Goubakha en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec l'équipe réserve de l'Avangard Omsk dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe. Trois ans plus tard, il découvre la Superliga avec le Lada Togliatti. Il a remporté la Coupe continentale 2006 avec le Lada.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Continentale de hockey sur glace 2005-2006 : nommé meilleur attaquant du tournoi final.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga || 36|| 3|| 6|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| CSK VVS Samara || Vyschaïa Liga || 47|| 3|| 0|| 3|| 26|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 40|| 4|| 6|| 10|| 18|| 8|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 53|| 14|| 10|| 24|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti|| Superliga|| 54|| 15|| 10|| 25|| 59|| 4|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2008-2009|| Lada Togliatti|| KHL|| 39|| 14|| 10|| 24|| 26|| 2|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Ak Bars Kazan||  KHL|| 33|| 0|| 2|| 2|| 10|| || || || || 
|-
| Severstal Tcherepovets||  KHL|| 13|| 3|| 4|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets || KHL || 43|| 15|| 10|| 25|| 18|| 6|| 2|| 1|| 3|| 18
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets || KHL || 45|| 13|| 12|| 25|| 20|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Severstal Tcherepovets || KHL || 48|| 12|| 22|| 34|| 69|| 10|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 39|| 8|| 8|| 16|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 49|| 5|| 4|| 9|| 28|| 13|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||55 ||8 ||6 ||14 ||76 ||15 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 47|| 9|| 5|| 14|| 39|| 18 || 6|| 1|| 7|| 30
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 47|| 7|| 7|| 14|| 26|| 13|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 46|| 1|| 6|| 7|| 18|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 59 ||13 || 8 || 21 || 30|| 4 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 49 || 5 || 6 || 11 || 50 || 9 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 31|| 1|| 1|| 2|| 8|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2022-2023 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

|| 364 || 78 || 78 || 156 || 275 || 56 || 9 || 7 || 16 || 61

Au niveau international

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance en janvier 1986
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Severstal Tcherepovets
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine